Le tournoi El Gouna International 2010 est l'édition 2010 (et première édition) du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 16 au 24 octobre 2010. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. C'est la première édition de ce tournoi.

Karim Darwish l'emporte en finale en bénéficiant de la blessure de Ramy Ashour sur le score de 16-14, 11-3 et 5-1.

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série. Amr Mansi reçoit une wildcard pour le tableau principal.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la PSA
 Championnat du monde de squash masculin 2010

Liens externes 

Masculin 2010
PSA World Series 2010
Sport en Égypte en 2010
Sport en octobre 2010